Сулима — фамилия:

 Сулима — дворянский род.
 Сулима — польский дворянский герб.

Персоналии 
 Сулима, Аким Семёнович (1737—1818) — украинский шляхтич, генерал-майор Российской императорской армии, тайный советник.
 Сулима, Александр Ричардович (род. 1979) — белорусский футболист.
 Сулима, Андрей Михайлович (1917—1984) — Герой Советского Союза.
 Сулима, Анна (род. 1969) — польская спортсменка (пятиборье).
 Сулима, Виль Савельевич (1937—2006) — советский футболист, тренер, судья.
 Сулима, Владимир Степанович (1946—1968) — советский серийный убийца и насильник.
 Сулима, Даниил (в монашестве Димитрий; 1772—1844) — епископ РПЦ, архиепископ Кишинёвский и Хотинский.
 
 Сулима, Иосиф Иванович (?—?) — вице-адмирал, член адмиралтейств-совета.
 Сулима, Леон (1926—2016) — генерал артиллерии ПНР, военный комиссар Кракова во время военного положения.
 Сулима, Николай Семёнович (1777—1840) — русский военный и государственный деятель РИА.
 Сулима, Семён Иванович (ум. 1766) — переяславский полковник Войска Запорожского.
 Сулима, Фёдор Иванович (ок. 1629—1691) — казацкий полководец, сын Ивана Михайловича, отец Ивана Фёдоровича.
 Сулима, Христофор Семёнович (ок. 1750—1813) — епископ Слободско-Украинский и Харьковский.
 Елена Сулима — псевдоним писателя Елены Шерстобитовой.

См. также 
 Сулим
 Сулимов